Aleksi Mäkelä peut désigner :

  (né en 1969), réalisateur et acteur finlandais ;
  (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace ;
  (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace.